Pétritch (le nom étant écrit  en Bulgare) peut désigner :
 Pétritch, ville située dans la région de Blagoevgrad (Bulgarie) ;
 Pétritch, commune située dans la région de Blagoevgrad (Bulgarie) ;
 Pétritch, village situé dans la commune de Zlatitsa (Bulgarie) ;
 Pétritch, ancien nom du village de Pétartch situé dans la commune de Kostinbrod (Bulgarie) ;
 Pétritch, sommet situé sur l'Île Livingston (Antarctique) ;
 Pétritch, autre nom de la Forteresse d'Assén située à 2km d'Assénovgrad (Bulgarie) ;
 Pétritch, résidence fortifiée et complexe palatial situé au bord de la rivière Nérodimka, au Kosovo ;
 Incident de Pétritch, incident international qui eut lieu à la frontière gréco-bulgare en .